Amstetten (Alemanha) — município da Alemanha
 Amstetten (Áustria) — município da Áustria
 Amstetten (distrito) — distrito da Áustria

Desambiguações de topônimos